Tomas Holmström, švedski hokejist, * 23. januar 1973, Piteå, Švedska.

Holmström je kariero začel pri klubu iz rojstnega mesta Piteå HC v švedski 2. ligi, kjer je igral tudi za klub Bodens IK. V sezonah 1994/95, 1995/96 in 2004/05 je igral za Luleå HF v švedski elitni ligi. V sezoni 1995/96 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1994 je bil kot skupno 257. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je zaigral v sezoni 1996/97 in za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon do konca kariere, z izjemo odpovedane sezone 2004/05 lige NHL. V ligi NHL je skupno odigral 1026 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 243 golov in 287 podaj, ter 180 tekem končnice, na katerih je dosegel 46 golov in 51 podaj. S klubom je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1996/97, 1997/98, 2001/02 in 2007/08. Upokojil se je po sezoni 2011/12 v starosti devetintridesetih let.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo leta 2006, Svetovnem prvenstvu 1996 in Svetovnem pokalu 2004.

Pregled kariere

|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 26
| 5
| 4
| 9
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 31
| 15
| 12
| 27
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 32
| 17
| 15
| 32
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 34
| 23
| 16
| 39
|
| 86
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 24
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 14
| 14
| 28
|
| 52
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 20
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 12
| 12
| 24
|
| 80
|
| 11
| 6
| 2
| 8
|
| 22
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 96/97
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -1
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 47
| 6
| 3
| 9
| -10
| 33
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 57
| 5
| 17
| 22
| +6
| 44
|
| 22
| 7
| 12
| 19
| +9
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 13
| 21
| 34
| -11
| 69
|
| 10
| 4
| 3
| 7
| +2
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 72
| 13
| 22
| 35
| +4
| 43
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +3
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 73
| 16
| 24
| 40
| -12
| 40
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -1
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 69
| 8
| 18
| 26
| -12
| 58
|
| 23
| 8
| 3
| 11
| +7
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 74
| 20
| 20
| 40
| +11
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 67
| 15
| 15
| 30
| +8
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 14
| 16
| 30
| -10
| 50
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -7
| 18
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 81
| 29
| 30
| 59
| +14
| 66
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -1
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 77
| 30
| 22
| 52
| +13
| 58
|
| 15
| 5
| 3
| 8
| +2
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 59
| 20
| 20
| 40
| +9
| 58
|
| 21
| 4
| 8
| 12
| +4
| 26
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 53
| 14
| 23
| 37
| +18
| 38
|
| 23
| 2
| 5
| 7
| -2
| 22
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
|
| 68
| 25
| 20
| 45
| +5
| 60
|
| 12
| 4
| 3
| 7
| +3
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
|
| 73
| 18
| 19
| 37
| -6
| 62
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +7
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 11/12
|
| 74
| 11
| 13
| 24
| -9
| 40
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1307
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" | 735
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 1170
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | +25
| bgcolor="#7FFF00" | 232
|}

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti Bodens IK
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala